Willem Cuser (senior) (ca. 1290-1355), Hollands edelman, bastaardafstammeling van Jan II van Holland
 Willem Cuser (1339) (1339-ca. 1370)
 Willem Cuser (junior) (ca. 1365-1392), Hollands edelman, kleinzoon van Willem Cuser (senior)